Rougemont (Zwitserland), gemeente in Vaud
 Rougemont (Canada), Mont Rougemont, gemeente en berg in Canada
 Dames van Rougemont, een damesorde uit de 18e eeuw.
 
Rougemont (Côte-d'Or)
Rougemont (Doubs), hoofdplaats van het kanton Rougemont 
ook:
Rougemont-le-Château, Territoire de Belfort

Personen
 Denis de Rougemont, Zwitsers schrijver